Gadung kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Gadung (ort i Filippinerna), Muslimska Mindanao, Province of Maguindanao,

Indonesien 

 Desa Gadung, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar